Мария Петровна Кутенова (06.05.1928 — 10.06.2005) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир виноградарского совхоза имени Молотова Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Анапского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родилась 6 мая 1928 года в станице Каладжинской Лабинского района Армавирского округа Северо-Кавказского края, ныне Лабинского района Краснодарского края, в семье крестьянина. Русская.

После окончания Майкопского сельскохозяйственного техникума в 1948 году была направлена на работу в совхоз имени Молотова Анапского района Краснодарского края бригадиром виноградарской бригады. По итогам работы в 1950 году бригадой М. П. Кутеновой получен урожай винограда 112 центнеров с гектара на площади 10 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1951 года за получение в 1950 году высоких урожаев винограда Кутеновой Марии Петровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Позже работала агрономом одного из отделений совхоза, с 1957 года переименованного в имени Ленина.

После выхода на заслуженный отдых переехала в город Сочи и работала заместителем председателя общественного экологического совета при Главе города.

Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (09.01.1996).

Умерла 10 июня 2005 года в Сочи.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (1951);
 Орден Ленина (1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (26.09.1950)
 Медаль «За трудовую доблесть» (23.08.1952)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «Ветеран труда»
 и другие.

Память 

 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Занесена в Книгу Почёта района и на аллею Трудовой Славы Анапского района.

См. также 
Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Список Героев Социалистического Труда, Анапский район Краснодарского края

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Майкоп
Депутаты районных советов РСФСР
Герои Социалистического Труда Краснодарского края